

Юзефково — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефково — село в гміні Плужниця Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юзефково — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства